HMAS Sydney ist der Name folgender australischen Schiffe:

 HMAS Sydney (1912), Leichter Kreuzer der Chatham-Klasse
 HMAS Sydney (D48), Leichter Kreuzer der Perth-Klasse
 HMAS Sydney (R17), leichter Flugzeugträger der Majestic-Klasse
 HMAS Sydney (FFG 03), Lenkwaffenfregatte der Adelaide-Klasse